Coari kan syfta på:

Brasilien 

 Coari (kommun), Amazonas, 
 Coari (ort), Amazonas,